Rozendal (Zuid-Afrika), een Zuid-Afrikaans dorp
 Rozendal (Brugge), een straat in Brugge
 Rozendal (Bulgarije), een rozenteeltgebied